Ранчо Сан Педро има више значења:

 Ранчо Сан Педро (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Сан Педро, Ранчо Ордоњез Ерманос (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Педро (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Педро (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Педро (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Педро (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Педро, Сан Хуан (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Педро (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Педро, Франсиско Виљегас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Педро (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Сан Педро (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Педро (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Педро (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Педро (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Педро (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Педро, Антонио Бараган (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Сан Педро (Прогресо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику